Le Suffren (numéro de coque S635) est un sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) français. Il est le navire de tête de la  du programme Barracuda, deuxième génération de SNA de la Marine nationale. Il a été lancé le  à Cherbourg-en-Cotentin (Normandie) et a commencé ses essais en mer le . Livré à la Marine nationale début , son admission au service actif a lieu le .

Conception 
Le Suffren a pour missions la protection de navires de surface comme le porte-avions , et l'interdiction de zone par des bâtiments de surface adverses. Il est aussi capable de collecter des renseignements par ses nombreux capteurs acoustiques, optroniques et autres. Il n'a pas de périscope optique mais un mât optronique.

Le sous-marin peut au moyen d'une valise sèche, mettre en œuvre des nageurs de combat, disposant d'un mini-sous-marin embarqué. Ce dispositif est testé début .

Le Suffren embarque des missiles de croisière navals (MdCN), identiques dans leur partie aérienne à ceux qui équipent les frégates multi-missions (FREMM), mais qui sont tirés en plongée avec changement de milieu. Ces missiles peuvent frapper un objectif terrestre jusqu'à une distance de . Par rapport à une frégate, le sous-marin présente l'avantage de pouvoir se placer à portée de tir d'un objectif terrestre en toute discrétion et de pouvoir s'éclipser immédiatement après le tir.

Silencieux, le Suffren est décrit comme ayant une discrétion presque dix fois supérieure à la précédente génération de SNA.

Équipage 
Le Suffren embarque un équipage de  (contre  sur la classe Rubis), pour un tonnage double de la classe Rubis.

Il est le premier sous-marin français  avec notamment des locaux réservés au personnel féminin du fait d'une zone vie plus étendue que celle des unités de la classe Rubis.

Histoire 
La première tôle du Suffren a été découpée le . Il s'agit du cent huitième sous-marin construit à Cherbourg depuis 1899 dont le  à propulsion nucléaire.

Il est dévoilé au public le  à Cherbourg-en-Cotentin, avec trois ans de retard sur le programme intermédiaire, devant le président de la République française Emmanuel Macron et la ministre des Armées Florence Parly. Lancé le , son réacteur nucléaire fait sa première divergence le . Ses essais à la mer débutent le . Le sous marin fait surface dans la rade de Toulon le . Le , au large de Biscarrosse, il effectue avec succès un tir de MdCN et devient à cette occasion le premier sous-marin français à tirer un missile de croisière.

Le Suffren est livré à la Marine nationale le  à Toulon, en présence de la ministre des Armées. À partir de fin 2020, son premier arrêt technique programmé a lieu à Toulon. Son admission au service actif, d'abord prévue pour septembre 2021 est repoussée à 2022 à la suite de la découverte d'une fuite sur une turbine.

Le Suffren est finalement admis au service actif le  lors d'une cérémonie à Brest en présence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Classe Suffren (sous-marin)
 Programme Barracuda

Liens externes 
 Cherbourg : chantier des sous-marins Barracuda - Site Mer et Marine
 Site Naval Group : sous-marin nucléaire d'attaque Barracuda

Sous-marin nucléaire d'attaque
Classe Suffren (sous-marin)
Bateau lancé en 2019
Navire construit à Cherbourg-en-Cotentin